Mission Hill peut faire référence à :
 Mission Hill, un quartier de Boston ;
 Mission Hill, une municipalité du Dakota du Sud ;
 , série télévisée d'animation américaine diffusée en .
 , film américain de Bob Jones sorti en .

Au pluriel, Mission Hills peut faire référence à :
 , une ville de Californie ;
 Mission Hills, un quartier de Los Angeles (Californie) ;
 , un quartier de San Diego (Californie) ;
 Mission Hills, une municipalité du Kansas.

Homonymie de localités aux États-Unis